Дом учёных (Самара) — учреждение культуры Самарского научного центра РАН, созданное для ведения научной, культурно-просветительской, общественно-политической, театрально-концертной, спортивно-оздоровительной, выставочной работы, а также библиотечного обслуживания научных работников и жителей города Самара.

В здании самарского Дома учёных располагается Президиум Самарского научного центра РАН и его подразделения: отдел динамики и управления движением, отдел истории и археологии Поволжья, отдел телекоммуникаций и обработки информации с кластером вычислительных машин, первый отдел, научная библиотека с Интернет-центром, редакционно-издательский отдел, типография, редакция научного журнала «Известия Самарского научного центра РАН», Поволжский филиал Института российской истории, аппарат комиссии по присуждению Губернских премий и грантов в области науки и техники, общественные научные объединения. В здании Дома учёных СамНЦ РАН функционирует сервер на основе оптоволоконных технологий.

История 
СамНЦ РАН организован постановлением Президиума АН СССР 10 октября 1989 года как Куйбышевский научный центр Академии наук СССР, преемником которого он является, в связи с выходом Куйбышевской области в число лидеров страны по объёму промышленного производства, определяющего экономический потенциал страны, в том числе наукоёмких отраслей: авиационной, ракетно-космической, автомобильной, химической, нефтеперерабатывающей и других. В области вели учебный и научный процессы десятки вузов, отраслевых научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. В крупнейших городах области были открыты учреждения Академии наук: в Куйбышеве — филиал Физического института, филиал Института машиноведения, филиал Центрального конструкторского бюро уникального приборостроения, в Тольятти — Институт экологии Волжского бассейна.

Инициатором создания Куйбышевского научного центра и первым председателем Совета директоров стал известный учёный, генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей — академик Н. Д. Кузнецов.

СамНЦ РАН располагается в Доме учёных, переданном ему на законном основании в 1990-е годы областным правительством. К сожалению, сейчас развивается обратный процесс: в последние годы не прекращаются попытки Минимущества Самарской области в судебном порядке освободить здание от присутствия академической науки.

Состоявшиеся мероприятия 
Торжественное собрание научной общественности Самарской области, посвященное 275-летию РАН и 10-летию СамНЦ РАН
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурсов в области качества, 24 ноября 2007 года.
XIV Международная конференция «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (19-22 июня 2012 г.)
20 Международный симпозиум «Наноструктуры: физика и технологии», Молодёжная научная школа по нанофотонике, 30 июня 2012 года.
Международная научная конференция «Российская государственность: от истоков до современности», приуроченная к 1150-летию явления.
Международная научная конференция «Третий Толстой» и его семья в русской литературе, 7—8 октября 2002 года.,
Творческая встреча с известным московским писателем, детским психологом, публицистом, драматургом, директором Института демографической безопасности, членом Союза писателей России Ириной Яковлевной Медведевой.
Встреча литературоведов, критиков, журналистов и студентов-филологов с известным московским поэтом Всеволодом Николаевичем Некрасовым, 8—9 декабря 2005 года.

Концерт «Мы вышли в сад» Юлии Зиганшиной 25 марта 2012.
Новая программа певицы Ларисы Луста: «Русские романсы, шедевры мировой классики и эстрады»,
Выступление известной певицы и киноактрисы Инны Разумихиной, 25 апреля 2009.
Концерт киноактрисы, автора и исполнителя Светланы Копыловой.
Персональная выставка Владимира Логутова «Красный, жёлтый, зелёный». 2001 год.
Вокальный квартет «Притча», 11 января 2012 года.

Региональный этап всероссийского конкурса-фестиваля талантов, посвященного 85-летию режиссёра Эльдара Рязанова, 18—21 октября 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница Дома учёных на сайте Самарского научного центра РАН

Самара
Культурно-просветительные центры РАН
Дворцы и дома культуры Самары
Библиотеки Самары
Наука в Самаре